Международный лаун-теннисный кубок вызова () 1936 года — розыгрыш международного мужского командного лаун-теннисного трофея, известного как Кубок Дэвиса, прошедший в период с конца апреля по конец июля 1936 года. Действующий обладатель Кубка Дэвиса, сборная Великобритании, в Раунде вызова встречалась с победителем Межзонального финала, участники которого перед этим определились по результатам отборочных игр, проводившихся в Европейской и Американской зонах.

В финале Американской зоны Адриан Квист и Джек Кроуфорд отыграли два матчпойнта в игре против только что образованной пары Джин Мако-Дон Бадж и завершили её победой, отдав соперникам только 7 очков в завершающих пяти геймах. Кроуфорд, обыграв в решающей одиночной игре американского ветерана Уилмера Эллисона, вывел сборную Австралии в межзональный финал. Там австралийцам противостояла выигравшая Европейскую зону команда Германии. В первый день немец Хеннер Хенкель, больной гриппом, сдал игру Кроуфорду, проигрывая 6:2, 6:2. Затем Готфрид фон Крамм и Квист разыграли пятисетовый поединок, в котором фон Крамм отыграл три матчбола на своей подаче при счёте 7:8, 0-40 в пятом сете. Самому немцу понадобилось 10 матчболов, чтобы завершить встречу победой. Квист, растянувший в ходе этой игры щиколотку, выбыл из строя до конца матча, но вышедший на корт вместо него Вивиан Макграт выиграл сначала встречу пар с Кроуфордом, а затем одиночную игру против Хенкеля, впервые за 12 лет выведя австралийскую команду в Раунд вызова.

В Раунде вызова на уимблдонском корте действующие обладатели Кубка Дэвиса повели после первого дня 2:0, причём второй номер британцев Банни Остин впервые за карьеру выиграл принципиально важную встречу у Кроуфорда. Австралийцы сумели отыграться в парной встрече и первой одиночной игре решающего дня, в которой Квист нанёс неожиданное поражение Остину. Однако в решающей встрече Фред Перри разгромил Кроуфорда, принеся своей команде четвёртый титул подряд, одержав свою 18-ю победу в 19 играх Международного кубка вызова за 4 года и девятую в десяти встречах Раунда вызова. Эта игра стала последней в его выступлениях за сборную Великобритании: в конце сезона Перри перешёл в профессиональный теннисный тур, потеряв право играть в любительском Кубке Дэвиса.

Американская зона

Турнирная сетка

Финал

Европейская зона

Турнирная сетка

Финал

Межзональный финал

Раунд вызова

Примечания

Литература

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка Дэвиса

1936 год в теннисе
1936